La Coupe de Suisse de basket-ball messieurs 2017-2018 est la  de la Coupe de Suisse de basket-ball messieurs. Elle est organisée par Swiss Basketball. Elle oppose les clubs de LNAM, de LNBM, de 1LNM et des clubs de niveaux inférieurs (qui souhaite participer) sous la forme d'un tournoi à élimination directe et se déroule de septembre 2017 à avril 2018.

Dates et  tirage au sort

Qualifications

1/32 de finale

1/16 de finale 

Pallacanestro Mendrisiotto  -  Lugano Tigers	Tue 17.10.17 20:30 'Palapenz (Chiasso)' (Balerna) / 42 : 139	0  :  1
Phönix Basket H1  -  Swiss Central Basketball	Wed 18.10.17 20:15 'Sportanlage Wisacher' (Regensdorf) / 54 : 105	0  :  1
Grasshopper Club Zürich  -  BC Winterthur	Thu 19.10.17 19:30 'Im Birch Zürich' (Zürich) / 53 : 79	0  :  1
LK Zug Basket H1  -  BCKE Wallabies	Fri 20.10.17 20:30 'Neue Sporthalle Zug' (Zug) / 71 : 90	0  :  1
BBC Collombey-Muraz  -  BBC Monthey	Sun 15.10.17 13:30 'Ecole du Corbier' (Collombey) / 51 : 75	0  :  1
Sarine Basket  -  Fribourg Olympic	Wed 18.10.17 20:30 'CS Platy' (Villars-sur-Glâne) / 33 : 118	0  :  1
Bernex Basket  -  Villars Basket	Wed 18.10.17 20:30 'Salle Omnisports de Vailly' (Bernex) / 66 : 75	0  :  1
Meyrin Basket  -  Riviera Lakers	Wed 18.10.17 20:45 'Champs-Fréchets' (Meyrin) / 53 : 75	0  :  1
Blonay Basket  -  Union Neuchâtel Basket	Wed 18.10.17 20:00 'Salle du Haut-Lac' (Saint-Légier) / 43 : 126	0  :  1
STB-Giants 1  -  BC Boncourt	Thu 19.10.17 20:15 'Wankdorfhalle' (Bern) / 50 : 127	0  :  1
UGS 2LCM  -  Veyrier	Wed 18.10.17 20:30 'Ecole des Roches' (Genève) / 77 : 101	0  :  1
Frauenfeld 1 H3  -  Starwings Basket Regio Basel	Tue 17.10.17 20:15 'Kantonsschule Frauenfeld 3F' (Frauenfeld) / 46 : 124	0  :  1
BC Alte Kanti Aarau H1  -  SAM Basket Massagno	Tue 17.10.17 20:30 'Sportanlage Telli Spielhalle' (Aarau 4 Telli) / 57 : 88	0  :  1
Es Vernier 2LCM 1  -  BBC Nyon	Wed 18.10.17 20:30 'Ecole des Ranches' (Vernier) / 69 : 93	0  :  1
Morges-Saint-Prex Red Devils  -  Pully Lausanne Foxes	Tue 17.10.17 19:30 'Vallée de la Jeunesse' (Lausanne) / 42 : 76	0  :  1
		
1/8 finales / Best OF 1 (06.11.17 - 12.11.17)
		
Starwings Basket Regio Basel  -  Lions de Genève	Wed 08.11.17 19:30 'Sporthalle' (Birsfelden) / 81 : 89	0  :  1
Villars Basket  -  Swiss Central Basketball	Wed 08.11.17 20:15 'CS Platy' (Villars-sur-Glâne) / 88 : 93	0  :  1
Lugano Tigers  -  Riviera Lakers	Wed 08.11.17 19:30 'Istituto Elvetico' (Lugano) / 101 : 66	1  :  0
Veyrier  -  Fribourg Olympic	Wed 08.11.17 20:00 'Bois-Gourmand' (Veyrier) / 42 : 112	0  :  1
BC Winterthur  -  BC Boncourt	Wed 08.11.17 20:00 'Rennweg Berufs+Fachschule' (Winterthur) / 87 : 90	0  :  1
BCKE Wallabies  -  SAM Basket Massagno	Wed 08.11.17 20:15 'Sportanlage Allmendli' (Erlenbach) / 47 : 99	0  :  1
BBC Nyon  -  Union Neuchâtel Basket	Thu 09.11.17 20:00 'Rocher' (Nyon) / 65 : 99	0  :  1
BBC Monthey  -  Pully Lausanne Foxes	Wed 08.11.17 19:30 'Reposieux' (Monthey) / 85 : 56	1  :  0
		
1/4 finales / Best OF 1 (26.12.17 - 26.12.17)
		
Union Neuchâtel Basket  -  Lions de Genève	Tue 26.12.17 17:00 'Riveraine' (Neuchâtel) / 66 : 86	0  :  1
Swiss Central Basketball  -  BBC Monthey	Wed 27.12.17 19:30 'Dreifachhalle Maihof' (Luzern) / 80 : 85	0  :  1
SAM Basket Massagno  -  Lugano Tigers	Tue 26.12.17 17:00 'Scuole Elementari Nosedo' (Massagno) / 84 : 92	0  :  1
BC Boncourt  -  Fribourg Olympic	Tue 26.12.17 17:30 'Salle sportive' (Boncourt) / 58 : 81	0  :  1

Tableau final

Notes et références 

Compétition de basket-ball en Suisse
Suisse 2017-2018
Saison 2017-2018 de basket-ball
Saison sportive 2017-2018 en Suisse